Existuje více nositelů příjmení Ponce de León:
 Alfonso Ponce de León (1906–1936) – španělský malíř
 Anna od Andělů – celým jménem Ana Monteagudo Ponce de León (1602–1686) – peruánská řeholnice
 Basilio Ponce de León (1570–1629) – španělský augustinián, teolog, kanonista, básník a spisovatel
 Diego de Vargas Zapata y Luján Ponce de León y Contreras (1643–1704) – guvernér Nového Španělska
 Eleonora z Guzmánu – celým jménem Leonor Núñez de Guzmán Ponce de León (1310–1351) – kastilská šlechtična
 Juan Ponce de León (1460–1521) – španělský conquistador
 Juan Ponce de León II. (1524–1591) – guvernér Portorika
 Luis Ponce de León (1527/1528–1591) – španělský básník, teolog a augustinián
 Pedro Ponce de León (1520–1584) – španělský benediktinský mnich, jeden z prvních učitelů neslyšících
 Pedro Ponce de León (biskup) (1510–1573) – španělský biskup Plasencie